Obhájkyní titulu soutěže ženské dvouhry byla Chorvatka Ana Konjuhová, která z důvodu ukončení juniorské kariéry na turnaji už nestartovala.

Vítězkou se stala čtvrtá nasazená ruská tenistka Jelizaveta Kuličkovová, která ve finále zdolala Chorvatku Janu Fettovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. Pro Kuličkovovou tak vítězství znamenalo první singlovou grandslamovou trofej.

Vítězka si do juniorského žebříčku připsala 375 bodů.

Nasazení hráčů 
  Varvara Flinková (2. kolo)
  Ivana Đorovićová (čtvrtfinále)
  Angelina Kalininová ''(2. kolo)
  Jelizaveta Kuličkovová (vítězka)
  Xu Shilin (2. kolo)
  Jeļena Ostapenko (čtvrtfinále)
  C'-jüe Sunová (semifinále)
  Nina Stojanovićová (1. kolo)
  Katie Boulterová (3. kolo)
  Anastasia Komardinová (čtvrtfinále)
  You Xiaodi (1. kolo)
  Priscilla Honová (1. kolo)
  Sara Tomicová (1. kolo)
  Katrine Steffensenová (2. kolo)
  Fiona Ferrová (3. kolo)
  Fanny Stollárová (1. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Zoe Hives
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Snehadevi Reddy
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Zhang Ying
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Jukina Saigo
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Anja Dokic
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ilze Hattingh
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Nina Stojanović
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= A Kalinina
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= K Birrell
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= E Francati
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= F Ferro
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= A Komardinová
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Y Zhang
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Saigo
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= I Hattingh
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= K Birrell
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=15
| RD3-team02= F Ferro
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=10
| RD3-team03= A Komardinová
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= I Hattingh
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= K Birrell
| RD4-score01-1=67
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=10
| RD4-team02= A Komardinová
| RD4-score02-1=79
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=3
}}

 Dolní polovina 
 3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Jeļena Ostapenko
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Kaylah McPhee
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Julia Grabher
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Margot Yerolymos
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Šiori Fukuda
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Naiktha Bains
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=

4. sekce

Reference 

Juniorský tenis v roce 2014